Дэвид Бреннер:
* Бреннер, Дэвид (1936—2014) — американский актёр.
 Бреннер, Дэвид (1962—2022) — американский кинематографист, монтажёр.